Paksong (district), een district van de provincie Champassak in Laos
 Paksong (stad), een stad in de Laotiaanse provincie Champasak in het gelijknamige district